

Toponyme 

 Xiangyang (襄阳) était une ville chinoise édifiée durant la dynastie des Han ;
 Le district de Xiangyang (向阳) est une subdivision administrative de la ville de Hegang dans la province du Heilongjiang en Chine.
 Le district de Xiangyang (向阳) est une subdivision administrative de la ville de Jiamusi dans la province du Heilongjiang en Chine.

Patronyme 
 Xiangyang Sun （1956-, peintre chinois de compositions animées, scènes de genre, et scènes typiques.